

Croyances et folklore 
 Le dragon est une créature mythique, présente dans de nombreuses cultures. Deux grands types de dragons peuvent être déterminés : le dragon européen et le dragon oriental.
 Le dragon était un élément essentiel de processions religieuses dans toute l'Europe.
 Dans la Bible, le dragon est une des appellations du Diable ou Satan, c'est le serpent antique qui provoque la chute d'Adam et Ève.
 Le dragon est un meuble héraldique issu des mythes tant païens que chrétiens.

Aéronautique et astronautique 
 « Dragon » est l'indicatif radio des hélicoptères appartenant à la sécurité civile française.
 Dragon est une fusée-sonde de Sud-Aviation développée au début des années 1960.
 Le SpaceX Dragon est un vaisseau cargo qui ravitaille la station spatiale internationale depuis 2012.
 Le Dragon des Mers est un concept de fusée, datant des années 1960 aux États-Unis, qui fut abandonné.
 Le Crew Dragon (également connu sous le nom ) est un véhicule spatial développé par la société SpaceX.

Astronomie 
 Le Dragon est une constellation.
 Le Dragon est une galaxie naine voisine de la Voie lactée.

Zoologie et botanique 
 Le dragon est un lépidoptère appartenant à la famille des Notodontidae.
 Le fruit du dragon (ou pitaya) est le fruit d'un cactus.
 Le dragon de Komodo est un varan (Varanus komodoensis).
 Le dragon d'eau australien (Physignathus lesueurii), est un agamidé arboricole originaire de l'Est de l'Australie.
 Le dragon volant est un lézard d'Australie et d'Asie.
 Le  est un poisson d'Australie, proche de l'hippocampe. Il en existe au moins quatre espèces :
 le dragon des mers commun (Phyllopteryx taeniolatus) ;
 le dragon de mer rubis (Phyllopteryx dewysea) ;
 le dragon de mer feuillu (Phycodurus eques) ;
 lEurypegasus draconis, nommé pégase ou dragon de mer, dont l'ère de répartition s'étend à de l'Australie à la mer Rouge.

Histoire et géographie 
 Les quatre dragons asiatiques font référence à quatre pays d'Asie à forte croissance industrielle dans la deuxième moitié du  : la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan.
 On appelle parfois dragon celtique l'Irlande.

 Décorations :
 l'ordre du Dragon serbe ;
 l'ordre du Double Dragon de Chine impériale.

 Le Dragon est une rivière de la région de Provins en Seine-et-Marne.

 Le rocher du dragon, île de la baie de Saint Malo.
 Le rocher du dragon, ancien lieu mystique à Aix-en-Provence.

Armée 
 Un dragon est un soldat de l'Infanterie montée, ou le nom de leur régiment. En France, son emploi contre les protestants a donné le terme dragonnades.
 Les dragons de l'empire russe.
 Les Dragons de Tongerloo étaient commandés par Godefroi Hermans, colonel et prélat de l'abbaye de Tongerlo.
 Le M47 Dragon, un missile antichar américain.
 Le Dragon un véhicule blindé de combat d'infanterie à huit roues, fabriqué en Espagne.

Navires 
  est le nom de plusieurs vaisseaux de la Royal Navy.
 Pour les bateaux de la marine française ayant porté ce nom, voir .
 Le Dragón est un navire de la marine espagnole.

Cinéma 
 Dragon est le titre de plusieurs films :
 Dragon est un court métrage d'animation de Troy Morgan, sorti en 2006 ;
 Dragon est un film réalisé par Leigh Slawner, sorti en 2006 ;
 Dragons : La Destinée du feu est un film réalisé par Eduardo Schuldt, sorti en 2006 ;
 Dragons (How To Train Your Dragon) est un film réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, sorti en 2010,
 Dragons 2 (How to train your dragon 2), réalisé par Dean DeBlois et sorti 2014, est la suite du film précédent,
 Dragons 3 : Le Monde caché (How to Train Your Dragon: The Hidden World), réalisé par Dean DeBlois et sorti 2019, est la suite du film précédent.
 Dragon apparaît dans le titre de plusieurs films :
 The Calico Dragon, est un film réalisé par Rudolf Ising sorti en 1935 ;
 Peter et Elliott le dragon est un film réalisé par Don Chaffey, sorti en 1977 ;
 Le prince Nezha triomphe du roi Dragon est un film réalisé par Wang Shuchen, sorti en 1979 ;
 Le Dragon du lac de feu est un film réalisé par Bjørn Frank Jensen, Harrie Geelen et Bert Kroon, sorti en 1983 ;
 Olivier et le Dragon vert est un film réalisé par Matthew Robbins, sorti en 1981 ;
 Dragon, l'histoire de Bruce Lee est un film réalisé par Rob Cohen sorti en 1993 ;
 Le Château du petit dragon est un film réalisé par Ted Nicolaou, sorti en 1994 ;
 Cœur de dragon est un film réalisé par Rob Cohen, sorti en 1996,
 Cœur de dragon : Un nouveau départ, sorti en 2000, est la suite du film précédent réalisé par Doug Lefler ;
 Donjons et Dragons est un film réalisé par Courtney Solomon, sorti en 2000,
 Donjons et Dragons, la puissance suprême, réalisé par Gerry Lively et sorti en 2005, est la suite du film précédent,
 Donjons et Dragons 3 : Le Livre des ténèbres, est la suite du film précédent réalisé par Gerry Lively, sorti en 2012 ;
 La Colline du dragon est un film réalisé par Ángel Izquierdo, sorti en 2002 ;
 Dragon rouge est un film réalisé par Brett Ratner, sorti en 2002 ;
 Dragon Fighter est un film réalisé par Phillip J. Roth, sorti en 2003 ;
 Georges et le Dragon est un film réalisé par Tom Reeve, sorti en 2004 ;
 Chasseurs de dragons est un film réalisé par Guillaume Ivernel et Arthur Qwak, sorti en 2008 ;
 Moi, Arthur, 12 ans, chasseur de dragons est un film réalisé par Andrew Lauer, sorti en 2010 ;
 Age of the Dragons est un film réalisé par Ryan Little, sorti en 2011.
 Dragon est aussi un nom :
 Le Gunship Dragon, est le nom de l'hélicoptère militaire utilisé par le colonel Quaritch dans Avatar.

Télévision 
 Le Sourire du dragon est une série télévisée créée par Gary Gygax en 1983.
 Les Ailes du dragon est une série télévisée créée par 	Patrice Serres et Claude Moliterni en 1999.
 Dragons : et s'ils avaient existé... est un téléfilm réalisé par Justin Hardy, diffusé en 2004.
 Fire and Ice : Les Chroniques du dragon est un téléfilm réalisé par Pitof, diffusé en 2010.

Jeux 
 Dragon et L'or des dragons sont des jeux de société.
 La variante du dragon est une ouverture du jeu d'échecs.
 La variante du dragon accéléré est une ouverture du jeu d'échecs.
 Donjons et Dragons est un jeu de rôle créé par Gary Gygax et Dave Arneson dans les années 1970 (voir aussi la description des dragons du jeu).
 Dragons, Dragon Age: Origins et Dragon: The Bruce Lee Story sont des jeux vidéo.
 Dragonica est un MMORPG coréen sur Internet.
 Spyro the Dragon, une série de jeux vidéo.
 Dragon est un des dix-huit types de Pokémon du jeu vidéo Pokémon.

Littérature 
 Dragon est un roman de Clive Cussler.
 Dragon est un roman court de Thomas Day.
 Dragon rouge est un roman de Thomas Harris.
 Dragon est le titre de magazines :
 un magazine de jeux de rôle ;
 un magazine d'arts martiaux.
 Dragons est une série de bande dessinée de Frédéric Contremarche et Joël Mouclier.
 Dragons est une série de bande dessinée de Thierry Jigourel et Gwendal Lemercier.
 Le dragon, troisième et dernier adversaire de Beowulf dans le poème épique anglo-saxon Beowulf.
 Le dragon est un personnage de littérature fantastique :
 le dragon du légendaire de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien ;
 Le Cavalier du dragon, un roman de Cornelia Funke, met en scène des dragons ;
 L'Héritage, cycle de Christopher Paolini, met en scène des dragons.

Sport 
 Le dragon est un type de voilier.
 L'art martial du dragon est une technique de combat chinoise.
 Plusieurs clubs sportifs sont surnommés Dragon :
 les Dragons de Porto (football, Portugal) ;
 les Dragons d'Hérouville (football américain, France) ;
 les Dragons de Ronchin (baseball, France) ;
 les Dragons de Rouen (hockey sur glace, France) ;
 les Dragons catalans (rugby à XIII, France) ;
 les Dragons de Verdun (hockey sur glace, Canada) ;
 les Dragons (rugby à XV, pays de Galles) ;
 les Dragons de St. George Illawarra (rugby à XIII, Australie) ;
 les Dragons de San Francisco (crosse, États-Unis) ;
 les Dragons de Chunichi (baseball, Japon) ;
 les Dragons du Glamorgan (cricket, pays de Galles) ;
 les Dragons de Fribourg-Gottéron (hockey sur glace, Suisse).

Musique 
  (1942-), est un musicien américain (Captain and Tennille).
 Dragon est un album du groupe de heavy metal japonais Loudness.
 DragonForce est un groupe de Power Metal britannique.
 Dragon Backpack, une chanson par le groupe américain 3OH!3, issue de leur premier album homonyme sorti en 2007.
 Imagine Dragons est un groupe de rock alternatif américain.
 Dragon est une chanson du rappeur français Vald en featuring avec Sofiane, issue de l’album Xeu sorti en 2017.

Dessins animés 
 Dragon Booster est un dessin animé ou les dragons sont des animaux domestiques utilisés par les humains dans des courses. Ils utilisent du Draconium pour combattre et peuvent utiliser différents modules de combat.
 Dragon est un dessin animé réalisé en image par image avec de l'argile basée sur les livres de Dav Pilkey.
 Dans le dessin animé Pokémon, Dragon est le nom d'un type de pokémon.
 Dans le manga Fairy Tail, la magie tueuse de dragons est un type de magie. C'est également le cas dans lanime'' Fairy Tail, adapté de ce manga.

 Patronymes Dragon''' est un nom de famille. En France, il est principalement localisé en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par :
 Beaver Dragon, (1941-), pilote automobile américain ;
 Bobby Dragon, (1946-), pilote automobile américain ;
 Brent Dragon, (1966-), pilote automobile américain ;
 Scott Dragon, (1973-), pilote automobile américain.
 Nicolas Dragon (1977-), député et homme politique français.

Divers 
 Le dragon est un signe astrologique chinois.
 Poudre de dragon est un terme fréquemment employé en médecine non conventionnelle chinoise pour désigner des remèdes de compositions très variées.
 Dragon est un terme employé dans la langue française pour désigner une femme acariâtre.
 Le dragon désigne les différences de couleurs à l'intérieur du même œil.
 Dragon est une désignation alternative du poêle de masse rocket.
 Dragon Group, groupe d'entreprises du Bangladesh.

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme français